Борис Брайнин: Брайнин, Борис Львович (псевдоним Зепп Эстеррайхер; 1905—1996) — австрийско-российский поэт и переводчик.
 Брайнин, Борис Нисонович (1939—2008) — российский поэт-сатирик.